Mikołaj Pawłowicz Sapieha (przed 1545-1599) – wojewoda miński, brzeskolitewski, witebski
 Mikołaj Michajłowicz Sapieha (zm. 1611) – kuchmistrz litewski
 Mikołaj Sapieha z przydomkiem Pobożny (1581-1644) – wojewoda miński, brzeskolitewski
 Mikołaj Sapieha (1588-1638) – wojewoda miński, nowogrodzki
 Mikołaj Krzysztof Sapieha (1613-1639) – pisarz polny litewski
 Mikołaj Leon Sapieha (1644-1685) – wojewoda bracławski
 Mikołaj Sapieha (1779-1843) – ziemianin, wojskowy
 Mikołaj Fryderyk (Nicolas) Sapieha (1937-1995) – fotografik